Sebastianskloster nennt man:
 Kloster Sankt Sebastian Augsburg, Augsburg
 ehem. St. Sebastianskloster in Ebersberg/Oberbayern

Siehe auch
 Sebastianskirche